Министерство регионального развития и местного самоуправления Австралии отвечает за:
 Конституционное развитие северных территорий
 Конституционное развитие австралийской столичной территории
 Предоставление различных районных и сельских услуг
 Планирование и управление земельными ресурсами в Австралийской столичной территории
 Региональное развитие
 Вопросы, касающиеся местного самоуправления
 Региональная политика Австралии и её координация
 Поддержка министров и парламентских секретарей при выполнении их региональных обязанностей

Регионы 
 Залив Джервиса
 Кокосовые острова (Килинга)
 остров Рождества
 острова Кораллового моря
 острова Ашмора и Картье
 остров Норфолк

Ссылки 
 Официальный сайт

Государственные агентства Австралии